Altamante Logli – poeta italiano
 Massimo Logli – politico italiano
 Nedo Logli – ciclista su strada italiano